Тэкери, Та́керей, традиционная форма Те́ккерей (Thackeray) — английская фамилия. Известные носители:

 Такерей, Бал (1926—2012) — индийский журналист и политик.
 Теккерей, Уильям Мейкпис (1811—1863) — английский писатель.
 Тэкери, Эндрю Дейвид (1910—1978) — южноафриканский астроном.

См. также 
 Теккерей (значения)